А́дам Му́сял (; 18 декабря 1948, Величка — 18 ноября 2020, Краков) — польский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника.

Карьера

Клубная 
Адам Мусял начал футбольную карьеру в футбольной школе клуба «Гурник» из Велички, в 1967 году был приглашён в краковскую «Вислу», в которой провёл более 10 лет. Был довольно агрессивным и жёстким защитником. В 1974 году получил серьёзную травму и пропустил большую часть сезона 1974/75. В следующем сезоне Мусял восстановился и вернулся в команду, но вскоре снова потерял место в составе и в середине сезона 1977/78 перешёл в «Арку» (Гдыня), которую тогда возглавлял бывший тренер «Вислы» Ежи Стецкив. Вместе с «Аркой» в 1979 году выиграл Кубок Польши.

В 1980 году Адам Мусял перешёл в английский клуб «Херефорд Юнайтед», в сезоне 1980/81 дошёл до финала Кубка Уэльса. Закончил играть в 1983 году, но в начале 1985 года переехал в США, где 3 года играл за любительский клуб польской диаспоры «Полиш Америкэн Иглс» из города Йонкерс.

В сборной 
Адам Мусял дебютировал в сборной Польши 20 октября 1968 года в товарищеской встрече со сборной ГДР. Мусял входил в состав сборной на чемпионате мира-1974, на котором провёл 6 матчей.
Всего за сборную Польши сыграл 34 матча, мячей не забивал.

Тренерская 
В 1989 году стал помощником Богуслава Хайдаса в «Висле», а с октября 1989 года — главным тренером клуба. В сезоне 1990/91 «Висла» заняла третье место в чемпионате Польше, а Мусял был признан журналом Piłka Nożna лучшим тренером года.

Покинув «Вислу» в марте 1992 года, Адам Мусял тренировал «Лехию» из Гданьска, а затем работал со «Сталью» (Сталёва-Воля). Позднее работал директором стадиона им. Хенрика Реймана в Кракове.

Достижения

Как игрок 
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1974
 Обладатель Кубка Польши: 1978/79
 Финалист Кубка Уэльса: 1980/81

Как тренер 
 Бронзовый призёр чемпионата Польши: 1990/91
 Тренер года в Польше: 1991

Примечания

Ссылки 
 
 
 Adam Musiał: Wszystko zawdzięczam Wiśle
 
 Профиль на сайте weltfussball.de
 Профиль на сайте FootballDatabase.eu

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Арка»
Игроки ФК «Херефорд Юнайтед»
Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Висла» Краков
Тренеры ФК «Лехия» Гданьск
Тренеры ФК «Сталь» Сталёва-Воля